Lädtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lädtjärn (Älvdalens socken, Dalarna, 680317-139557), sjö i Älvdalens kommun,  (8,36 ha)
Lädtjärn (Älvdalens socken, Dalarna, 682477-136881), sjö i Älvdalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn